

Geografia 
 Goiás — estado da República Federativa do Brasil, cujos habitantes são referidos como goianos
 Goiana — município do estado de Pernambuco, Brasil

Pessoas 
 Luís Carlos Goiano
 Goiano (futebolista)

Goiano
Desambiguações de epônimos
Desambiguações de topônimos